Оливер Хантеманн (; ) — немецкий продюсер электронной музыки и международный гастролирующий диджей.

Избранная дискография

Альбомы 
 Propaganda (октябрь 2017 — Senso Sounds)
 Paranoia (ноябрь 2011 — Confused Recordings)
 H-3 (май 2009 — Ideal Audio)
 Fieber (март 2006 — Confused Recordings/Gigolo Records)
 Too Many Presents For One Girl (2004 — Confused Recordings)

Синглы 
 Poltergeist (сентябрь 2017 — Senso Sounds)
 Rotlicht (июль 2017 — Senso Sounds)
 Shanghai Spinner (июнь 2009 — Ideal Audio)
 Rikarda (февраль 2009 — Ideal Audio)
 PLAY! 02 ep: Paris/La Boum (апрель 2008 — Confused Recordings)
 Hamburger Berg (декабрь 2007 — Confused Recordings)
 PLAY! 01 ep: São Paulo (март 2007 — Confused Recordings)
 German Beauty (декабрь 2006 — Confused Recordings)
 Fieber Remixes (август 2006 — Confused Recordings)
 Broadcast Service (сентябрь 2005 — Dance Electric)
 Terminate The Fire (feat. Chelonis R. Jones) (июль 2005 — Dance Electric)
 Sweet Sensations (май 2005 — Confused Recordings/Gigolo Records)
 DiscoTech UK Mixes — (ноябрь 2003 — Confused Recordings)
 Freeze (сентябрь 2003 — Confused Recordings)
 DiscoTech (2003 — Confused Recordings / Zomba)
 Phreaks 2.1 (2001 — Panik)
 Wildes Treiben (2001 — Confused Recordings)
 Alte Liebe (2000 — Confused Recordings)
 Playground (1997 — Confused Recordings)
 Electric City (1996 — Confused Recordings)
 Styles (1995 — Confused Recordings)

Примечания

Ссылки 
 Oliver Huntemann official
 Oliver Huntemann's Ideal Audio label site
 Oliver Huntemann at Discogs

Родившиеся в 1968 году
Википедия:Биографии современников
Диджеи Германии
Персоналии:Ольденбург